Nativ (aus lateinisch  = ‚durch die Geburt entstanden‘; ‚angeboren‘, ‚natürlich‘) steht für:

 Nativ (Rapper), Schweizer Musiker
 Nativ (Israelische Organisation), frühere israelische Geheimdienstorganisation

 eine Röntgen- oder MRT-Untersuchung ohne Anwendung eines Kontrastmittels, siehe Leeraufnahme
 eine Auflösung entsprechend der Pixelzahl des Anzeigegerätes, siehe Bildauflösung #Native Auflösung
 ursprüngliche Konformation eines Biopolymers, siehe nativer Zustand und Denaturierung (Biochemie)
 ein kalt gepresstes, naturbelassenes Speiseöl, siehe Pflanzenöle #Qualitätsmerkmale

Nativ ist der Familienname folgender Personen:

 Nissan Nativ (1922–2008), israelischer Regisseur, Schauspieler und Schauspiellehrer

Siehe auch:

 Native Stärke
 Nativismus